Дора Егоровна Васильева (1938—2018) — советский и российский учёный-литературовед, доктор филологических наук, член Союза писателей России.

Биография 
Родилась 12 декабря 1938 года в Вилюйске Якутской АССР.

В 1962 году окончила факультет иностранных языков Иркутского педагогического института (ныне Педагогический институт Иркутского государственного университета). По окончании вуза начала свою трудовую деятельность преподавателя английского языка в Якутском речном училище и затем в Покровской средней школе (1962—1966 годы). После этого, в 1966—1968 годах работала редактором Якутской студии телевидения. В 1968—1971 годах была аспиранткой Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР.

С 1971 года Дора Егоровна находилась на научной работе: младший научный сотрудник (1971—1981), старший научный сотрудник (1985—1996), ведущий научный сотрудник (1997—1999), главный научный сотрудник (2000—2008) и старший научный сотрудник (с 2008 года) Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) Сибирского отделения РАН, где работала до конца жизни.

В 1973 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Творчество Н. Г. Золотарёва-Якутского»; в 1995 году — докторскую диссертацию на тему «Национальное и общечеловеческое в якутской литературе».
 
Умерла в Якутске 14 апреля 2018 года.

Заслуги 
 Дора Егоровна была удостоена званий «Заслуженного работника культуры» Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и ветерана Сибирского отделения РАН.
 Стала лауреатом международной литературной премии «Алаш» Республики Казахстан.
 Почетный гражданина Кытанахского наслега Чурапчинского улуса.

Труды 
Д. Г. Васильева является автором около 300 научных и научно-популярных статей, соавтором и автором ряда монографий. Она — автор автор вузовского пособия «Современная якутская проза», ей принадлежат несколько сот статей о писателях Казахстана.

Монографии:
 «Время и судьбы» (Якутск, 1978),
 «Дорогой борьбы и труда: очерк о современной якутской прозе» (Якутск, 1984),
 «Проза Софрона Данилова» (Якутск, 1990),
 «Национальное и общечеловеческое в якутской литературе» (Якутск, 1955),
 «Далан (жизнь и творчество)» (Якутск, 1998, 2003),
 «О современной якутской литературе» (Якутск, 1978, в соавторстве),
 «Литература Якутии на современном этапе 1980—1990 гг. Очерки» (Якутск, 2001, в соавторстве),
 «А. Е. Кулаковский и время» (Москва, 2003, в соавторстве),
 «Литература Якутии XX века» (Якутск, 2005, в соавторстве),
 «О далеком прошлом и настоящем» (Якутск, 2008).

Источники 
 Кто есть кто в российском литературоведении: биобиблиографический словарь-справочник. ISBN 9785248005918.

Примечания

Ссылки 
 Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
 Васильева Дора Егоровна. К 80-летию со дня рождения. 

Выпускники Иркутского государственного университета
Доктора филологических наук
Члены Союза писателей России